Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 1995 () — 19-ий чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у Канаді з 26 грудня 1994 року по 4 січня 1995 року. 

Звання чемпіона світу розігрували вісім збірних за круговою системою.

Група А

Підсумкова таблиця 

Група А розширювалась з наступного чемпіонату до 10 збірних та змінювався формат змагань.

Результати

Бомбардири

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Євген Тарасов
Найкращий захисник:  Браян Маккейб
Найкращий нападник:  Марті Мюррей
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Ігор Карпенко
Захисники:  Браян Маккейб —  Андерс Ерікссон
Нападники:  Джейсон Еллісон —  Ерік Дазе —  Марті Мюррей

Група В 
Матчі відбулись 27 грудня - 5 січня у Кані, Руані, Гаврі та Лув'є (Франція).
Підсумкова таблиця та результати

 та  вийшли до Групи А.

Класифікація Група С1

Група С1 
Матчі пройшли у Пучсарді (Іспанія) 29 грудня - 3 січня.

Попередній раунд 
Група A

 вийшла до Групи B.

Група B

 вийшла до Групи B.

Фінальний раунд 
7-е місце: 4 - 3(ОТ) 
5-е місце: 3 - 2 
3-є місце: 3 - 2 
1-е місце: 5 - 2

Група С2 
Матчі пройшли у Таллінні (Естонія) 30 грудня - 6 січня.

 та  вийшла до Групи C.

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
1994 у хокеї з шайбою
1995 у хокеї з шайбою
Грудень 1994
Січень 1995
Спорт в Едмонтоні
Спорт у Калгарі